

Каслвуд — місто, штат Південна Дакота
 Каслвуд — переписна місцевість, штат Вірджинія